Con el nombre de Iglesia del Sagrario se conoce a varios templos de culto católico situados en distintas ciudades de Andalucía e Hispanoamérica. El origen de la advocación religiosa de estas iglesias está en que todas son capillas sacramentales o sagrarios de una gran catedral, a la cual están anexas, cumpliendo al mismo tiempo por sí mismas la función de parroquias del distrito urbano que rodea a la catedral. Este tipo de capilla sacramental concebida realmente como un templo anexo a otro más grande, compartiendo fachada con la propia catedral y teniendo al mismo tiempo funciones de parroquia independiente, tiene su origen en la Catedral de Sevilla. Desde allí se extendió el modelo a las catedrales que los españoles construyeron en el Nuevo Mundo (Ciudad de México, Lima, Quito, Santiago de Chile), si bien es verdad que en estos templos metropolitanos es más patente la influencia del modelo arquitectónico de la catedral de Jaén en cuanto a su estilo y características arquitectónicas.

Metonimia 
Por extensión, se denomina parroquia del Sagrario a la parroquia respectiva donde tiene su sede física la catedral de cualquier diócesis o arquidiócesis.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Andalucía
 Iglesia del Sagrario (Granada);
 Iglesia del Sagrario (Jaén);
 Iglesia del Sagrario (Málaga);
 Iglesia del Sagrario (Sevilla).

en Chile 
 Iglesia del Sagrario de Santiago de Chile.

en Ecuador 
 Iglesia del Sagrario de Quito.

en México 
 Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México
 Capilla del Sagrario Metropolitano de Puebla

en Perú 
 Iglesia del Sagrario (Lima).